
Cloșca se poate referi la:

Nume de persoane 
 Cloșca, unul dintre conducătorii răscoalei de la 1784 din Transilvania.

Localități din România 
 Cloșca, Constanța			
 Cloșca, Tulcea

Diverse 
 Cloșca cu puii de aur, denumire populară pentru Tezaurul de la Pietroasele
 denumirea populară a roiului stelar Pleiadele.

Nume de familie din Transilvania
Toponime românești